

Еддінгтон — місто, штат Мен
 Еддінгтон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 Артур Еддінгтон (1882-1944) - британський астрофізик